SMP — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая следующие значения:

 System Modification Program — элемент операционной системы z/OS, предназначенный для установки и обновления программного обеспечения.
 Symmetric Multiprocessing — симметричное мультипроцессирование в многопроцессорных вычислительных системах.
 Supplementary Multilingual Plane (Plane One) — одно из подмножеств символов, представленных в Юникоде.
 Support & Maintenance Package(s) — дополнительный пакет поддержки, позволяющий в период его действия использовать службу технической поддержки разработчика и получать обновлённые версии программного продукта.
 Significant Market Power — значительная рыночная сила. Определяется среди участников рынка. К примеру, монополисты рынка электросвязи — smp-операторы.
 Single-Minded Proposition — маркетинговый термин. Предложение, которое является основой рекламного сообщения: основные преимущества товара (услуги), которые могут привлечь ЦА (предложение, которое мы хотим сделать).